

Cinema
Soluzione estrema (Desperate Measures) – film statunitense del 1998 diretto da Barbet Schroeder.
Desperate Measures – film statunitense del 1993 diretto da Peter Foldy.
Desperate Measures – film britannico del 2011 diretto da Steve Looker.

Letteratura 
Desperate Measures – romanzo di Dennis Wheatley del 1974
 La casa fra le nuvole  (Desperate Measures) – romanzo di Sara Craven del 1991
Braccato (Desperate Measures) – romanzo di David Morrell del 1994

Musica
Desperate Measures – album degli Hollywood Undead.
Desperate Measures – album dei Leeway.

Televisione 
Decisione disperata (Desperate Measures), episodio della quinta stagione di Stargate SG-1